{{Музыкальный альбом
| Название      = Cinema
| Тип          = студийный альбом
| Исполнитель   = Nazareth
| Обложка       = Nazareth Cinema.jpeg
| Выпущен      = февраль 1986
| Жанр          = рок
| Длительность  = 49:48	
| Лейбл         = Vertigo Records
| Продюсер      = Doug Banker
| Страна        = 
| Обзоры        = * All Music Guide  ссылка
 Classic Rock 
| Предыдущий = The Catch
| Пред_год = 1984
| Год = 1986
| Следующий = Snakes 'N' Ladders| След_год = 1989
| Прочее =
}}Cinema'' — шестнадцатый студийный альбом британской рок-группы Nazareth. Выпущен в 1986 году.

Дэн Маккаферти: «Записан в глубинке рок-штата Мичиган. Скомпилирован для нас Дагом Бэнкером (Doug Banker) (дай ему бог здоровья); продюсер Эдди Делена (Eddie Delena). „Veteran’s Song“ — песня что надо».

Список композиций 

 30th Anniversary Bonus Tracks

Участники записи 
 Pete Agnew — Bass, Guitar
 Manny Charlton — Guitar
 Dan McCafferty — Vocals
 Darrell Sweet — Drums

Примечания

Литература

Ссылки 

Альбомы Nazareth
Альбомы на английском языке
Альбомы Vertigo Records